Maison de l'Évêque (Saint-André) d:Q22997985
 Maison de l'Évêque (Sauve)